Ted Mack (1904-1976) – conduttore televisivo statunitense
 Ted Mack (1933-2018) – architetto e politico statunitense